Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1985 года состоялся с 16 по 27 января в небольшом австрийском курортном городке Зефельд близ Инсбрука. Это был первый чемпионат проведённый в нечетный год, в дальнейшем чемпионаты стали проходить раз в два года не пересекаясь с Олимпийскими играми.

В двоеборье впервые были проведены гонки преследования по системе Гундерсена.

Герои чемпионата 
Наибольшего успеха в мужских лыжных гонках добился швед Гунде Сван, выигравший 2 золотых и 1 бронзовую медали. У женщин 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль выиграла норвежская лыжница Анетте Бёе. В двоеборье 2 золотые медали получит немец Херманн Вайнбух.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

18 января — 30 км

22 января — 15 км

24 января — Эстафета 4х10 км

27 января — 50 км

Лыжные гонки, женщины

19 января — 10 км

16 февраля — 5 км

17 февраля — Эстафета 4х5 км

20 февраля — 20 км

Лыжное двоеборье

18 января — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

19 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 3х10 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

20 января — Средний трамплин (К90)

22 января — Большой трамплин (К120), командные соревнования

26 января — Большой трамплин (К120)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Спорт в Австрии в 1985 году
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира по лыжным видам спорта